Die DHL Open 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Singapur. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 23. bis 28. April 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Singapur